Дзамбони, Луиджи (1772—1795), итальянский революционер.
 Дзамбони, Луиджи (1767—1837), итальянский оперный певец.